Гурудаспур — топоним.

 Гурудаспур — город на северо-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Гурудаспур — подокруг на северо-западе Бангладеш.